Gregorius a Gergely név latin alakja.

Személyek
Gregorius ókeresztény író, püspök
Gergely pápa, latinul Gregorius
Gregorius de Hungaria, magyar szerzetes és utazó
Gregorius pictor, brassói reneszánsz festő